Деме́нтий Алексе́евич Шма́ринов (, Казань — 30 августа 1999, Москва) — русский (советский и современный российский) -график, иллюстратор, . Народный художник СССР (1967). Лауреат Ленинской премии (1980) и Сталинской премии второй степени (1943).

Биография 
Дементий Шмаринов родился а в Казани в семье агронома.

Учился в Киеве в студии Н. А. Прахова (1919—1922) и в Москве в Студии живописи и рисунка К. П. Чемко у Д. Н. Кардовского (1923—1928).

Известен в основном как иллюстратор. Автор журнальных и газетных рисунков (с 1923), художник книги в издательствах «Гослитиздат», «Детгиз», «Молодая гвардия» и др. (с 1927), «Искусство» (1941-45). Его работам присущи реалистическая точность изобразительной интерпретации литературных произведений, убедительность передачи драматических ситуаций и социально-психологических характеристик его героев. В годы войны выполнил ряд политических плакатов и серию станковых рисунков, проникнутых гневной патетикой и повествующих о страданиях и мужестве советского народа в борьбе с врагом.

Руководитель творческой мастерской графики АХ СССР (1962—1966). Профессор.

Автор книги «Годы жизни и работы» (1989)

Академик АХ СССР (1953), член Президиума и академик-секретарь Отделения графики АХ СССР (с 1957). Председатель правления Московской организации Союза художников РСФСР (МОСХ) в 1959—1961, 1966—1968 и 1972—1973 годах. Секретарь правления СХ РСФСР (1960—1963, 1968—1987). Член правления СХ СССР (1957—1987). Член Общества художников книги (1931).

Член-корреспондент Академии искусств ГДР (1970). Член Исполкома Международной ассоциации художников (с 1967), почётный член Союза художников ГДР (1975).

Умер 30 августа 1999 года в Москве. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.

Семья 
 Сын — Алексей Дементьевич Шмаринов (род. 1933), художник.

Награды и звания 
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1945)
 Народный художник РСФСР (1956)
 Народный художник СССР (1967)
 Сталинская премия второй степени (1943) — за серию графических рисунков «Не забудем, не простим!» (1942)
 Ленинская премия (1980) — за иллюстрирование и оформление книг А. С. Пушкина «Повести Белкина», «Дубровский», «Пиковая дама» (1976—1978), Л. Н. Толстого «Война и мир» (1978)
 Премия Президента Российской Федерации в области литературы и искусства (1997)
 Орден Ленина (1987)
 Три ордена Трудового Красного Знамени (1957, 1971 и 1976)
 Орден Дружбы народов (1986)
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1997)
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Ветеран труда»
 Медаль «В память 800-летия Москвы»
 Медаль «В память 850-летия Москвы»
 Бронзовая медаль Всемирной выставки в Брюсселе (1958)
 Медали Международной выставки искусства книги в Лейпциге (Золотая (1959), Серебряная (1965), диплом (1977))
 Дипломы Всесоюзного конкурса на лучшее издание года (1965, 1973, 1976, 1977, 1978, 1979).

Творчество 
 рисунок «I съезд Советов»
 серия рисунков «Не забудем, не простим!» (1942, уголь, чёрная акварель)
 картина «На отвоёваной земле» (1944—1945, темпера)

Иллюстрации 
 «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского (1935—1936)
 «Жизнь Матвея Кожемякина» М. Горького (1936)
 «Дело Артамоновых» М. Горького (1936)
 «Повести Белкина» А. С. Пушкина (1937)
 «Пётр I» А. Н. Толстого (1940—1945)

 «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова (1941)
 «Война и мир» Л. Н. Толстого (1953—1955, чёрная акварель): 61 страничная иллюстрация, несколько двустраничных; 17 иллюстраций-заставок к каждой из  частей романа, 15 портретов персонажей романа в динамике и с выраженным душевным состоянием. Этот роман был с детства любимым произведением Д. Шмаринова, и он серьёзно готовился к его иллюстрированию: снова и снова перечитывал текст романа, изучал замечания Л. Н. Толстого к иллюстратору первых двух томов романа М. С. Башилову, изучал оригиналы исторических документов в Эрмитаже, Государственном историческом музее, Военно-артиллерийском музее, Бородинском военно-историческом музее, изучал древнюю мебель из собрания Русского музея. Процесс подготовки каждой иллюстрации состоял из 4 этапов: эскиз (большинство в 1951 году), создание образа персонажа с помощью тщательно подобранных моделей (1952 год), перенос эскиза на кальку (с середины 1952 года), создание оригинала иллюстрации (первые месяцы 1952 и весь 1953 год).
 «Тарас Бульба» Н. В. Гоголя
 «Ромео и Джульетта» У. Шекспира (1959—1960)
 «Двенадцатая ночь» У. Шекспира (1964)
 «Капитанская дочка» А. С. Пушкина (1974)
 «Пиковая дама» А. С. Пушкина (1976)
 «По ком звонит колокол» Э. Хемингуэя (1979)
 к произведениям Н. А. Некрасова «Крестьянские дети»

Память 
 В Москве на доме, где в 1957—1968 годах жил художник (ул. Беговая, 7), установлена мемориальная доска.

Примечания

Сочинения 
  В этой книге приведено большинство иллюстраций Д. Шмаринова к данному произведению, все они подписаны, и при многих указана иллюстрируемая цитата из романа.

Литература 
Очерки творчества
 
 
Словари и энциклопедии
 
Справочные указатели
 

Ученики Дмитрия Кардовского
Графики СССР
Графики России
Художники-соцреалисты СССР
Художники-соцреалисты России
Художники-иллюстраторы СССР
Художники журнала «Мурзилка»
Художники-иллюстраторы России
Плакатисты СССР
Плакатисты России
Акварелисты СССР
Акварелисты России
Художники-педагоги
Действительные члены Академии художеств СССР
Члены Союза художников СССР
Действительные члены РАХ
Члены Академии искусств ГДР
Мемуаристы СССР
Похороненные на Ваганьковском кладбище
Лауреаты премии Президента Российской Федерации
Лауреаты премии Президента Российской Федерации в области литературы и искусства